Cet article liste tous les épisodes de la série télévisée d'animation américano-danoise Ninjago.

Diffusion 
Ci-dessous la liste des épisodes, saison par saison.

Saisons 

Ninjago: United TBA 7 avril 2023 TBA 1er mai 2023 TBA TBA TBA

Mini-épisodes

Épisodes

Épisode pilote : La Légende de Ninjago (2011)

Saison 1 : La Menace des serpents (de 2011 à 2012)

Saison 2 : La Bataille finale (de 2012 à 2013)

Saison 3 : Réinitialisé (de 2013 à 2014)

Saison 4 : Le Tournoi des éléments (de 2014 à 2015)

Saison 5 : Possession (2015)

Saison 6 : Les Pirates du ciel (2016)

Épisode spécial : Le Jour des âmes disparues (2016)

Saison 7 : Les Mains du temps (2017)

Saison 8 : Les Fils de Garmadon (2018)

Saison 9 : Traqués (2018)

Saison 10 : La Marche des Onis (2019)

Saison 11 : Les Secrets du Spinjitzu Interdit (2019)

Partie 1 : Chapitre de Feu

Partie 2 : Chapitre de Glace

Saison 12 : Premier Empire (2020)

Saison 13 : Le Maître de la Montagne (2020) 

Saison 14=== L'Île Inconnue (2021) ===

Saison 14 : L'Appel de l'Océan (2021)

Saison 15 : Cristallisé (2022)

Mini-Épisodes

Mini-épisodes : Pilote (2010 à 2011)

Mini-épisodes de Chen (2015)

Les Grands Récits (2016)

Le Musée d'Histoire de Ninjago (2016)

Les Thés de Wu (2017)

Ninjago Decoded (de 2017 à 2018)

Les Contes du Monastère du Spinjitzu (2019)

Premier Empire : Mini-épisodes (2020)

Ninjago : Réimaginé (2021)

Les Vertus du Spinjitzu (2022)

Notes et références

Notes

Références 

Ninjago
Ninjago